Крива река може да се отнася за:

България 
 Крива река, река в България, ляв приток на река Блато, от басейна на Искър;
 Крива река, река в България, десен приток на Марица;
 Крива река, река в България, ляв приток на Провадийска река;
 Крива река, село в област Шумен, община Никола Козлево;
 Крива река, столичен квартал

Северна Македония 

 Крива река, река в Северна Македония

Сърбия 

 Крива река, село в община Чаетина, Златиборски окръг;
 Крива река, село в община Горни Милановац, Моравишки окръг;
 Крива река, село в община Брус, Расински окръг.